

Categorias

Melhor Ator

Melhor Atriz

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Diretor

Melhor Banda Sonora Original

Ver também 

afro-americanos indicados ao Oscar